Борис Айрапетян:
 Айрапетян, Борис Александрович (род. 1955) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, художник-постановщик, композитор.
 Айрапетян, Борис Вачаганович (род. 1947) — российский исследователь фалеристики.